Hrvaško narodno gledališče (hrvaško: Hrvatsko narodno kazalište) je uradno ime več gledaliških hiš, ki jih financira Hrvaška. Na vsakega se običajno sklicuje hrvaškojezični inicializem HNK. Štiri gledališke hiše v največjih mestih (Zagreb, Split, Reka in Osijek) veljajo za vrhunske gledališke in operne hiše v državi. Poleg tega obstajajo še tri manjša gledališča s tem imenom na Hrvaškem (v Šibeniku, Varaždinu in Zadru) in eno v Bosni in Hercegovini (v Mostarju).

Zato se lahko nanaša na 

 Hrvaško narodno gledališče na Reki ("HNK Zajc" ali "HNK Rijeka"), ki se nahaja na Reki; ne sme se ga zamenjati s HNK Rijeka (nogometni klub)
 Hrvaško narodno gledališče v Mostarju ("HNK Mostar"), gledališče v Mostarju, kjer živi največ prebivalcev Hrvaške v Bosni in Hercegovini 
 Hrvaško narodno gledališče v Osijeku ("HNK Osijek"), gledališka stavba v Osijeku, prestolnici hrvaške regije Slavonije
 Hrvaško narodno gledališče v Splitu ("HNK Split"), gledališče v Splitu na Hrvaškem.  Prvotno odprto leta 1893, je gledališče v lasti in pod vodstvom mesta Split in je eno najstarejših preživelih gledališč v Dalmaciji
 Hrvaško narodno gledališče v Zagrebu ("HNK Zagreb"), gledališče v Zagrebu, v lasti in upravljanju Ministrstva za kulturo

Lahko se nanaša tudi na druge gledališke hiše, ki so imele to ime v preteklosti:

 Narodno gledališče v Subotici, ki se nahaja v Subotici v Srbiji. Znano kot "hrvaško narodno gledališče v Subotici" 1945–1954
 Sarajevsko narodno gledališče s sedežem v Sarajevu v Bosni in Hercegovini; znano kot "Hrvaško državno gledališče v Sarajevu" 1941–1945

Glej tudi: 

 Seznam hrvaških narodnih gledališč

Hrvaško gledališče